Перл Сити има више значења:
 Перл Сити (Хаваји)
 Перл Сити (Илиноис)